Landa (Dacota do Norte)

Veja Também 
 Laṇḍā
 Lahnda

Desambiguação